Ghost Rider har flere betydninger:

 Ghost Rider (tegneserie) – en amerikansk tegneserie
 Ghost Rider – en amerikansk film fra 2007
 Ghost Rider 2 – en amerikansk film fra 2012
 Phantom Rider – en figur som tidligere hed Ghost Rider
 Ghost Rider – en svensk serie af amatørfilm i dokumentarisk stil
 Ghost Riders (myte), en gammel myte, Den vilde jagt